San Damiano Macra — comuna da província de Cuneo, região Piemonte, Itália
 San Damiano d'Asti — comuna da província de Asti, região Piemonte, Itália
 San Damiano al Colle — comuna da província de pavia, região Lombardia, Itália
 San Damián (distrito) — distrito da província de Huarochirí, departamtento de Lima, Peru

Desambiguações de topônimos